Joaquim Rodríguez, wielrenner (met m, niet met n)
 Joaquín Rodríguez, bijgenaamd Costillares, stierenvechter